Charlie Laxton, footballeur australien ;
 David Laxton, homme politique (yukonnais) canadien ;
 Gordon Laxton, gardien de but de hockey sur glace canadien ;
 James Laxton, directeur photo américain ;
 Richard Laxton, réalisateur britannique ;
 Robert Laxton, député travailliste à Derby North ;
 Reg et Cyril Laxton, entraîneurs britanniques en natation et en plongée.